Ljubo Babić je lahko
 Ljubo Babić (književnik)
 Ljubo Babić (politik)
 Ljubo Babić (slikar)

Glej tudi 
 Babić